Caribou Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Caribou Lake, Temagami, sjö i Nipissing, Ontario, 
 Caribou Lake, North Bay, sjö i Nipissing, Ontario, 
 Caribou Lake (Little Moon Lake), sjö i Algoma, Ontario, 
 Caribou Lake (Chiblow Lake), sjö i Algoma, Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar